Лас Балсас има више значења:

 Лас Балсас (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Балсас (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Балсас (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Балсас (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику